Монастырь Градац () в честь Благовещения Пресвятой Богородицы — женский монастырь Жичской епархии Сербской православной церкви в селе Градац общины Рашка Рашского округа Сербии. Первая задужбина в Сербии, основанная женщиной.

Монастырь входит в список памятников культуры Сербии исключительного значения.

История 
Обитель была основана во второй половине XIII века как мужской монастырь и является задужбина королевы Елены Анжуйской, жены короля Стефана Уроша I. Благовещенская церковь была расписана, вероятно, в 1275 году, так как на фресках сохранилось изображение Уроша (свергнут в 1276 году) и Елены, приносящих модель храма Христу. После смерти в 1314 году, королева Елена была погребена в юго-западной части храма, но вскоре началось её почитание как святой. Мощи Елены были извлечены и помещены в мощевик, расположенный перед иконостасом.

Монастырь был оставлен во время турецкого вторжения. После битвы под Ново-Брдо в 1445 году обитель, скорее всего, была разрушена, но насельники вскоре возвратились в монастырь. В XVI веке в обители не было монахов, в полуразрушенной церкви служил один священник. В 1589 году монастырь был восстановлен митрополитом Рашским Виссарионом. Игумен Стефан и иеромонах Паисий из монастыря Джурджеви-Ступови перекрыли церковь оловянной кровлей и восстановили монашеские здания, но уже в 1600 году, согласно записям митрополита Виссариона, монастырь был разграблен, а келии разрушены до основания.

Во время австро-турецкой войны 1689—1690 годов монастырь был окончательно заброшен. Монахи также забрали с собой мощи Елены Анжуйской, впоследствии бесследно исчезнувшие. В конце XVIII века обитель была разрушена и необитаема.

В начале XIX века рядом с руинами монастыря было основано современное село Градац. Благовещенская церковь была в полуразрушенном состоянии, но использовалась как приходская. Никольская церковь также с 1876 года стала приходской. В 1910 году над Благовещенской церковью была установлена защитная кровля. В 1948—1949 годах в монастыре были проведены консервационные работы. В 1962 году начались археологические раскопки. С 1963 по 1975 год была проведена реконструкция Благовещенской церкви.

В 1982 году при схиархимандрите Иулиане (Кнежевиче) началось строительство братского корпуса. В 1989 году в монастыре возродилась монашеская жизнь, а в 1997 году обитель превращена в женскую. Численность сестринства достигала 15 монахинь, но по состоянию на 2016 год их осталось семь.

Архитектура 
В центре монастыря расположена соборная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, построенная по образцу церкви монастыря Студеница. Это однонефное здание с куполом на восьмигранном световом барабане. Благовещенская церковь соединяет в себе сербско-византийский, романский и готический стили. В юго-восточному углу двора, возле монастырских стен размещается небольшая Никольская церковь.

См. также 
 Список монастырей Сербской православной церкви
 Список памятников культуры Сербии исключительного значения

Примечания 

Памятники Сербии исключительного значения
Средневековые задужбины
 
Православные монастыри Сербии